Linense es el gentilicio de los habitantes de La Línea de la Concepción, ciudad de la provincia de Cádiz, Andalucía, España.

También puede referirse a:
 Real Balompédica Linense, club de fútbol de la ciudad, conocido como la Balona.